Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis 
 d'infanterie
  d'infanterie du Vermont

France 
 d'artillerie ( d'artillerie à cheval,  d'artillerie de campagne,  d'artillerie divisionnaire)
 de chasseurs à cheval
 de commandement et de soutien
 de dragons
 colonial du génie
 du génie parachutiste
 d'infanterie
 d'infanterie coloniale ( d'infanterie de marine)
 d'infanterie légère
  d'infanterie de marche et  d'infanterie provisoire : voir  d'infanterie de ligne
 d'infanterie territoriale
 de tirailleurs algériens ( de marche de tirailleurs algériens,  de tirailleurs nord-africains)
 de tirailleurs sénégalais

Royaume de Prusse 
  d'infanterie « comte Barfuß » ( d'infanterie westphalien)
  de hussards brunswickois

Homonymie d'unités militaires